Аза́нде — африканское название, может означать:
 занде (самоназвание — азанде, также другие названия) — народ севера Центральной Африки,
 занде (также азанде и др. названия) — язык народа занде;
 Азанде (Azande), Банда — плоскогорье в Центральной Африке.